Alain Pitoun (1949-2011), entrepreneur français ;
 Anna Pitoun (1976-), réalisatrice de documentaire française ;
 Jean-Yves Pitoun (1952-), réalisateur français.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français
Patronyme québécois